Beware of Strangers – film del 1917 diretto da Colin Campbell
Beware of Strangers – cortometraggio canadese del 1975
Beware of Strangers – episodio del 1972 della serie tv Albertone (Fat Albert and the Cosby Kids)